Clear Lake ( für „Klarer See“) ist der Name folgender Seen:

in Antarktika:
 Clear Lake (Prinzessin-Elisabeth-Land)
 Clear Lake (Ross-Insel)

in Kanada:
 Clear Lake (British Columbia)
 Clear Lake (Kawartha Lakes), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Clear Lake (Kalifornien) in Kalifornien
 Clear Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Clear Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Clear Lake (Arizona)
 Clear Lake (Ashley County, Arkansas)
 Clear Lake (Crawford County, Arkansas)
 Clear Lake (Desha County, Arkansas)
 Clear Lake (Hempstead County, Arkansas)
 Clear Lake (Jackson County, Arkansas)
 Clear Lake (Lawrence County, Arkansas)
 Clear Lake (Lonoke County, Arkansas)
 Clear Lake (Miller County, Arkansas)
 Clear Lake (Monroe County, Arkansas)
 Clear Lake (Perry County, Arkansas)
 Clear Lake (Prairie County, Arkansas)
 Clear Lake (Woodruff County, Arkansas)
 Clear Lake (Delta County, Colorado)
 Clear Lake (Gunnison County, Colorado)
 Clear Lake (San Juan County, Colorado)
 Clear Lake (Connecticut)
 Clear Lake (Alachua County, Florida)
 Clear Lake (Lake County, Florida)
 Clear Lake (Marion County, Florida)
 Clear Lake (Orange County, Florida)
 Clear Lake (Palm Beach County, Florida)
 Clear Lake (Pasco County, Florida)
 Clear Lake (Putnam County, Florida)
 Clear Lake (Seminole County, Florida)
 Clear Lake (Volusia County, Florida)
 Clear Lake (Baker County, Georgia)
 Clear Lake (Laurens County, Georgia)
 Clear Lake (Cass County, Illinois)
 Clear Lake (Champaign County, Illinois)
 Clear Lake (Clinton County, Illinois)
 Clear Lake (Henderson County, Illinois)
 Clear Lake (Mason County, Illinois)
 Clear Lake (Perry County, Illinois)
 Clear Lake (Pike County, Illinois)
 Clear Lake (Sangamon County, Illinois)
 Clear Lake (Washington County, Illinois)
 Clear Lake (LaPorte County, Indiana)
 Clear Lake (Porter County, Indiana)
 Clear Lake (Steuben County, Indiana)
 Clear Lake (Cerro Gordo County, Iowa)
 Clear Lake (Pocahontas County, Iowa)
 Clear Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Clear Lake (Humboldt County, Kalifornien)
 Clear Lake (Modoc County, Kalifornien)
 Clear Lake (San Luis Obispo County, Kalifornien)
 Clear Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Clear Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Clear Lake (Kansas)
 Clear Lake (Kentucky)
 Clear Lake (Beauregard Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Bienville Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Bossier Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Caddo Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Concordia Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Morehouse Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Natchitoches Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Red River Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Richland Parish, Louisiana)
 Clear Lake (Maine)
 Clear Lake (Alcona County, Michigan)
 Clear Lake (Allegan County, Michigan)
 Clear Lake (Baraga County, Michigan)
 Clear Lake (Barry County, Michigan)
 Clear Lake (Berrien County, Michigan)
 Clear Lake (Calhoun County, Michigan)
 Clear Lake (Chippewa County, Michigan)
 Clear Lake (Clare County, Michigan)
 Clear Lake (Crawford County, Michigan)
 Clear Lake (Gogebic County, Michigan)
 Clear Lake (Houghton County, Michigan)
 Clear Lake (Iron County, Michigan)
 Clear Lake (Jackson County, Michigan)
 Clear Lake (Kent County, Michigan)
 Clear Lake (Keweenaw County, Michigan)
 Clear Lake (Lapeer County, Michigan)
 Clear Lake (Mecosta County, Michigan)
 Clear Lake (Missaukee County, Michigan)
 Clear Lake (Montcalm County, Michigan)
 Clear Lake (Montmorency County, Michigan)
 Clear Lake (Muskegon County, Michigan)
 Clear Lake (Oakland County, Michigan)
 Clear Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Clear Lake (Otsego County, Michigan)
 Clear Lake (Presque Isle County, Michigan)
 Clear Lake (Roscommon County, Michigan)
 Clear Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Clear Lake (St. Joseph County, Michigan)
 Clear Lake (Van Buren County, Michigan)
 Clear Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Clear Lake (Big Stone County, Minnesota)
 Clear Lake (Brown County, Minnesota)
 Clear Lake (Cass County, Minnesota)
 Clear Lake (Cottonwood County, Minnesota)
 Clear Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Clear Lake (Goodhue County, Minnesota)
 Clear Lake (Itasca County, Minnesota)
 Clear Lake (Jackson County, Minnesota)
 Clear Lake (Koochiching County, Minnesota)
 Clear Lake (Lake County, Minnesota)
 Clear Lake (Le Sueur County, Minnesota)
 Clear Lake (Lyon County, Minnesota)
 Clear Lake (Martin County, Minnesota)
 Clear Lake (McLeod County, Minnesota)
 Clear Lake (Meeker County, Minnesota)
 Clear Lake (Norman County, Minnesota)
 Clear Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Clear Lake (Pine County, Minnesota)
 Clear Lake (Sherburne County, Minnesota)
 Clear Lake (Sibley County, Minnesota)
 Clear Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Clear Lake (Stearns County, Minnesota)
 Clear Lake (Stevens County, Minnesota)
 Clear Lake (Washington County, Minnesota)
 Clear Lake (Coahoma County, Mississippi)
 Clear Lake (Greene County, Mississippi)
 Clear Lake (Holmes County, Mississippi)
 Clear Lake (Jones County, Mississippi)
 Clear Lake (Perry County, Mississippi)
 Clear Lake (Quitman County, Mississippi)
 Clear Lake (Tunica County, Mississippi)
 Clear Lake (Henry County, Missouri)
 Clear Lake (Lincoln County, Missouri)
 Clear Lake (St. Charles County, Missouri)
 Clear Lake (Chouteau County, Montana)
 Clear Lake (Madison County, Montana)
 Clear Lake (Mineral County, Montana)
 Clear Lake (Sheridan County, Montana)
 Clear Lake (Brown County, Nebraska)
 Clear Lake (Cherry County, Nebraska)
 Clear Lake (Garden County, Nebraska)
 Clear Lake (Holt County, Nebraska)
 Clear Lake (Rock County, Nebraska)
 Clear Lake (Sheridan County, Nebraska)
 Clear Lake (Nevada)
 Clear Lake (Franklin County, New York)
 Clear Lake (Herkimer County, New York)
 Clear Lake (Jefferson County, New York)
 Clear Lake (Putnam County, New York)
 Clear Lake (St. Lawrence County, New York)
 Clear Lake (Sullivan County, New York)
 Clear Lake (Burleigh County, North Dakota)
 Clear Lake (Kidder County, North Dakota)
 Clear Lake (McIntosh County, North Dakota)
 Clear Lake (Nelson County, North Dakota)
 Clear Lake (Pierce County, North Dakota)
 Clear Lake (Bryan County, Oklahoma)
 Clear Lake (Choctaw County, Oklahoma)
 Clear Lake (Le Flore County, Oklahoma)
 Clear Lake (McCurtain County, Oklahoma)
 Clear Lake (Clackamas County, Oregon)
 Clear Lake (Clatsop County, Oregon)
 Clear Lake (Coos County, Oregon)
 Clear Lake (Douglas County, Oregon)
 Clear Lake (Lane County, Oregon)
 Clear Lake (Linn County, Oregon)
 Clear Lake (Marion County, Oregon)
 Clear Lake (Tillamook County, Oregon)
 Clear Lake (Wallowa County, Oregon)
 Clear Lake (Bennett County, South Dakota)
 Clear Lake (Bon Homme County, South Dakota)
 Clear Lake (Deuel County, South Dakota)
 Clear Lake (Hamlin County, South Dakota)
 Clear Lake (Marshall County, South Dakota)
 Clear Lake (Minnehaha County, South Dakota)
 Clear Lake (Tennessee)
 Clear Lake (Anderson County, Texas)
 Clear Lake (Angelina County, Texas)
 Clear Lake (Brazos County, Texas)
 Clear Lake (Fort Bend County, Texas)
 Clear Lake (Hardin County, Texas)
 Clear Lake (Harris County, Texas)
 Clear Lake (Jasper County, Texas)
 Clear Lake (Leon County, Texas)
 Clear Lake (Limestone County, Texas)
 Clear Lake (Morris County, Texas)
 Clear Lake (Nacogdoches County, Texas)
 Clear Lake (Panola County, Texas)
 Clear Lake (Smith County, Texas)
 Clear Lake (Utah)
 Clear Lake (Clallam County, Washington)
 Clear Lake (Douglas County, Washington)
 Clear Lake (Lincoln County, Washington)
 Clear Lake (Mason County, Washington)
 Clear Lake (Pierce County, Washington)
 Clear Lake (Skagit County, Washington)
 Clear Lake (Skamania County, Washington)
 Clear Lake (Snohomish County, Washington)
 Clear Lake (Spokane County, Washington)
 Clear Lake (Thurston County, Washington)
 Clear Lake (Whitman County, Washington)
 Clear Lake (Burnett County, Wisconsin)
 Clear Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Clear Lake (Crawford County, Wisconsin)
 Clear Lake (Douglas County, Wisconsin)
 Clear Lake (Forest County, Wisconsin)
 Clear Lake (Iron County, Wisconsin)
 Clear Lake (Langlade County, Wisconsin)
 Clear Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Clear Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Clear Lake (Polk County, Wisconsin)
 Clear Lake (Rock County, Wisconsin)
 Clear Lake (Rusk County, Wisconsin)
 Clear Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Clear Lake (Taylor County, Wisconsin)
 Clear Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Clear Lake (Park County, Wyoming)
 Clear Lake (Sublette County, Wyoming)

Clear Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clear Lake (Illinois)
 Clear Lake (Indiana)
 Clear Lake (Iowa)
 Clear Lake (Minnesota)
 Clear Lake (South Dakota), im Deuel County
 Clear Lake (Washington)
 Clear Lake (Wisconsin), im Polk County
 Clear Lake (Town), Town(ship) im Polk County, Wisconsin

Siehe auch:
 Big Clear Lake
 Clear Lake Township
 Clear Lake State Park